Zeise steht für:
 eine Art des Fischernetzes
 Theodor Zeise (Unternehmen), deutscher Hersteller von Schiffsschrauben
 zeise kinos, Hamburger Programmkino

Zeise ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Zeise (* 1952), deutscher Fußballtrainer

 Heinz Zeise (1926–1976), deutscher Szenenbildner und Maler
 Theodor Zeise (1826–1890), Altonaer Fabrikant
 Thomas Zeise, deutscher Handballspieler
 Uwe Zeise (1939–2017), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Wiebke Zeise (* 1993), Künstlerin, Musikerin und Model, siehe Wait! What?
 William Christopher Zeise (1789–1847), dänischer Chemiker